Aubin kan syfta på:

 Aubin, Aveyron, fransk kommun i departementet Aveyron
 Aubin, Pyrénées-Atlantiques, fransk kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques
 Aubin-Saint-Vaast, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais

Se även 

 Saint-Aubin